Ковро́в — русская фамилия и топоним:

 Ковров — город в России.
 Ковров I, Ковров II — железнодорожные станции в одноимённом городе.
 Ковров, Василий Андреевич (Ковёр) — русский князь, воевода.
 Ковров, Георгий Иванович (Кувшинов; 1891—1961) — советский актёр.
 Ковров, Фёдор Кузьмич (1912—1970) — советский танкист, Герой Советского Союза.

 Коврова, Марфа Степановна (1887—1938) — преподобномученица, послушница Александро-Мариинского женского монастыря.
 Коврова, Прасковья Николаевна (1893—1969) — дважды Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Ковровы — деревня в Котельничском районе Кировской области
 Коврово